Die Okeaniden (, Plural von ) sind in der griechischen Mythologie die Töchter des Okeanos und der Tethys, nur Hyginus gibt als ihre Eltern Pontos und Mare an.

Ihre Wirkungsbereiche sind das Meer und die Süßgewässer, die sie sich mit den Nereiden (den Töchtern der Okeanide Doris) und den Nymphen teilen und von denen sie nicht immer unterschieden werden.

Die meisten von ihnen sind nur dichterische Namen, die mythologisch nicht weiter ausdifferenziert wurden, in der Mythologie und im Kult spielen sie nur eine untergeordnete Rolle.

In antiken Darstellungen erscheinen sie in Frauengestalt, nur Eurynome wird davon abweichend mit Fischschwanz dargestellt.
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Namen der Okeaniden 
Hesiod gibt in der Theogonie ihre Anzahl und die ihrer Brüder, der Potamoi (), mit je 3000 an, zählt aber nur die 41 ältesten Okeaniden namentlich auf.
Weitere Okeanidenkataloge finden sich
 im homerischen Hymnos an Demeter,
 den Fragmenten der Orphiker,
 in der Bibliotheke des Apollodor,
 bei Hyginus und
 in Vergils Georgica.

Andere Autoren nennen nur einzelne Okeaniden in bestimmten Kontexten. So werden in Homers Ilias nur Eurynome und in der Odyssee nur Perse namentlich aufgeführt.

Vergils Verzeichnis der Okeaniden hat starke Ähnlichkeit mit einem Nereidenkatalog, jedoch werden zwei der aufgezählten Namen ausdrücklich als Okeaniden bezeichnet. Andere Autoren bezeichnen Göttinnen wie Nemesis oder Tyche als Okeaniden, bei anderen sind diese nur eponyme Namensgeberinnen für Orte, etwa Dodona für die Orakelstätte Dodona oder Ephyra für Korinth.

Literatur 
 Fritz Fischer: Nereiden und Okeaniden in Hesiods Theogonie. O. Jung, Halle an der Saale 1934.

Weblinks 

 Okeaniden im Theoi Project (englisch)

Einzelnachweise 

 
Gruppe von Gottheiten